Granger Michel (França. 13 de Outubro de 1946) é um pintor, desenhista, e escultor francês.

Projetou capas de discos de Jean Michel Jarre, dos quais foram Oxygene (1976), Equinoxe (1978), Chronologie (1993) e Oxygene 7-13 (1997).

Ligações Externas 
Site Oficial de Granger Michel

Pintores da França